Orquestra Simfònica de Londres, orquestra amb seu a Londres (Regne Unit)
 Organització Socialista Llibertària, federació anarquista de Suïssa
 Oberspreewald-Lausitz, districte de l'estat federat de Brandenburg (Alemanya)
 Open Software License, llicència de programari de codi obert
 Luminescència estimulada òpticament (del seu nom en anglès Optically Stimulated Luminescence), tècnica de luminescència utilitzada en geocronologia